Perz ist der Familienname folgender Personen:

 Bertrand Perz (* 1958), österreichischer Historiker
 Helmuth Perz (* 1923), österreichischer Langstreckenläufer
 Rudolf Perz (* 1972), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Rudolph Perz (1926–2015), US-amerikanischer Werbemanager
 Wilhelm Perz (auch Wilhelm Pertz; 1893–1965), Widerstandskämpfer, Kölner Stadtrat (SPD), siehe Liste der Stolpersteine im Kölner Stadtteil Höhenberg

Siehe auch:
 Perc
 Pertz